Алексей Владимирович Медведев () — белорусский борец вольного стиля, призёр чемпионатов Европы и мира, призёр летних Олимпийских игр 1996 года в Атланте, участник двух Олимпиад, Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.

Карьера 
Выступал в супертяжёлой весовой категории (до 125—130 кг). Серебряный призёр чемпионата Европы 1997 года в Варшаве. Бронзовый призёр чемпионата мира 1994 года в Стамбуле.

На Олимпиаде 1996 года в Атланте Медведев победил грека , грузина Зазу Турманидзе и немца Свена Тиле. В схватке за золото белорус уступил представителю Турции Махмуту Демиру и завоевал олимпийское серебро.

На Олимпиаде 2000 года в Сиднее Медведев победил представителя Киргизии  и китайца . В финальной части соревнований белорус уступил кубинцу Алексису Родригесу и занял итоговое 6-е место.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Белоруссии
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Борцы супертяжёлого веса